Кара́сик — еврейская и украинская фамилия.

Известные носители:

 Карасик, Абрам Лазаревич (1908—1958) — советский график. 
 Карасик, Андрей Анатольевич (род. 1963) — российский химик.
 Карасик, Аркадий Моисеевич (1930—1987) — советский геофизик, магнитолог.
 Карасик, Валерий Ефимович — российский учёный в области оптики и лазерного зондирования.
 
 Карасик, Владлен Михайлович (1936—2004) — советский хозяйственный и политический деятель.
 Карасик, Давид Исаакович (1919—1999) — российский режиссёр и театральный педагог.
 Карасик, Ирина Нисоновна (род. 1951) — российский искусствовед.
 Карасик, Константин Валерьевич (род. 1976) — российский актёр и телеведущий.
 Карасик, Михаил Семёнович (1953—2017) — российский художник и писатель, график.
 Карасик, Моисей Григорьевич — незрячий скрипач-виртуоз.
 Карасик, Рувим Михайлович (1893—?) — деятель советской юстиции. 
 Карасик, Саул Соломонович (1927—2013) — советский и российский хозяйственный деятель.
 Карасик, Хаим Рубинович (1902—1966) — советский военачальник, генерал-майор.
 Карасик, Хая Абрамовна (1925—2009) — швея-мотористка, Герой Социалистического Труда.
 Карасик, Юлий Юрьевич (1923—2005) — советский кинорежиссёр, сценарист, народный артист РСФСР.
 Карасик, Юрий Михайлович (род. 1939) — украинский хозяйственный и государственный деятель.

Топоним 
 Карасик — река, впадающая в Лебединый залив, бухта Экспедиции, Японское море, (Хасанский район, Приморский край РФ).

См. также 
 Карасик — старинный треугольный русский пирожок из пресного теста. 
 Карасюк